Slovo Bata může mít několik významů:
 Baťa – anglosaské označení obuvnické firmy původem ze Zlína
 Bata (město) – přístavní město v Rovníkové Guineji
 Bata (OPV-88) – typ plavidla rovníkověguinejského námořnictva
 Báta – vesnice v Maďarsku